NDB je zkratka, která může mít následující významy:

 Non-Directional Beacon – nesměrový radiomaják používaný v letecké a námořní navigaci
 Nachrichtendienst des Bundes – civilní zpravodajská služba Švýcarska, viz Švýcarská zpravodajská služba
 Netze des Bundes – německý projekt síťové infrastruktury
 Neue Deutsche Biographie – německý encyklopedický slovník osob
 Nová rozvojová banka (New Development Bank) – rozvojová banka států BRICS
 NdB – Národní divadlo Brno

Externí odkazy 
 

Zkratky